MSA kan syfta på:

MSA –  en metod att med statistiska metoder säkerställa att mätsystemet är dugligt, se Mätsystemsanalys
MSA – en fortskridande neurologisk sjukdom inom gruppen rörelsestörningar, se Multipel systematrofi
Modern standardarabiska